Термін "карта світу" може відноситись до:

Карта світу, означає мапа Землі
для актуального огляду мапи світу, дивіться Інтерактивна мапа світу
 міжнародний проект, що розпочався у 1913 році для створення топографічних карт суходолу Землі у масштабі один до мільйона.
 у відеоіграх

Див. також
, роман 
Пісня Карта світу () гурту Marillion з альбому 
Світ